Rudolf Jürgens ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Jürgens (Mediziner) (1898–1961), deutscher Arzt und Pfadfinder
 Rudolf Jürgens (Mathematiker) (1900–1937), deutscher Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rudolph Jürgens (1850–1930), deutscher Gartenbauingenieur